Веллингтонбридж:

 Веллингтонбридж — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Веллингтонбридж — железнодорожная станция в одноимённой деревне в графстве Уэксфорд, Республика Ирландия.